Cerrete ima više značenja:
 Cerrete, Bergamo
 Cerrete, Perugia